Нерлей — село в Большеберезниковском районе Республики Мордовия, в составе Пермисского сельского поселения.

Название 
В основе названия села лежит от эрзянского нерь лей — «мыс у речки».

География 
Село расположено на реке Нерлейка, на высоте 194 м над уровнем моря.

Население 

На 2001 год население составляло 42 человека.

Примечания 

Населённые пункты Большеберезниковского района